Телфорд има више значења:
 Телфорд (Шропшир), 
 Телфорд (Тенеси), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Тенеси
 Телфорд (Пенсилванија) је град у америчкој савезној држави Пенсилванија